Die A Grupa 2001/02 war die 78. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 3. August 2001 und endete am 30. Mai 2002.

Meister wurde Titelverteidiger Lewski Sofia.

Modus 
Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit trat jede der 14 Mannschaften zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die unteren acht spielten in der Abstiegsrunde drei Absteiger aus.

Teilnehmer 
 Lokomotive Plowdiw fusionierte mit Welbaschd Kjustendil und übernahm dessen Ligaplatz.
 Belasiza Petritsch fusionierte mit Hebar Pasardschik und übernahm dessen Ligaplatz.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging. Der Meister qualifizierte sich für die Champions League und die beiden Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei für den UEFA-Pokal.

Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Abstiegsrunde 
Die Teams auf den Plätzen 7 bis 14 der Vorrunde erreichten die Abstiegsrunde. Nach Abschluss der Runde stiegen die drei Letztplatzierten in die zweitklassige B Grupa ab.

Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Saison 2001/02 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02